Abraham Tillier ist der Name folgender Personen:

* Abraham Tillier (Politiker, 1594) (1594–1654), Berner Politiker
 Abraham Tillier (Politiker, 1634) (1634–1704), Berner Politiker